Ке́вин () — мужское имя гойдельского происхождения, распространённое в англоязычных странах; оригинальная форма  буквально означает «благородного рождения».

 Кевин Килнер — американский актёр
 Кевин Бэйкон — американский актёр
 Кевин Глендалохский — ирландский святой, покровитель Дублина
 Кевин Костнер — американский актёр
 Кевин Кюи (род. 1975) — канадский кёрлингист
  — немецкий хоккеист
 Кевин Пикард — американский композитор
 Кевин Сакр — британский актёр
 Кевин Спейси — американский актёр
 Кевин Уокер — персонаж американского телесериала «Братья и сёстры»
 Кевин, Серж (род. 1994) — габонский футболист, нападающий.

Вымышленные 
 Кевин — серийный убийца-каннибал из цикла «Город грехов».
 Кевин Маккаллистер — главный герой серии комедий «Один дома».